Die Abkürzung RCC steht für:

 Rachel Carson Center for Environment and Society, ein Forschungsinstitut im Bereich der Umwelt- und Sozialwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Regional Co-operation Council, der regionale Kooperationsrat für Südosteuropa, siehe Regionaler Kooperationsrat
 Rescue Coordination Centre, Leitstelle zur Koordination von Rettungsmaßnahmen bei Notfällen im Luft- oder Schiffsverkehr.
 Reinforced Carbon-Carbon, siehe Kohlenstofffaserverstärkter Kohlenstoff
 Remote Center of Compliance, eine Fügehilfe in der Roboterindustrie
 Road Carrying Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Road Construction Company, Einheiten der indischen Armee
 Revolutionary Command Council, englischer Name der ersten Militärjunta von Muammar al-Gaddafi in Libyen, siehe Muammar al-Gaddafi #Machtergreifung und Herrschaft
 Roller Compacted Concrete, englische Bezeichnung für Walzbeton

Abkürzung